Notre-Dame du Laus est un vocable se rapportant à Notre-Dame du Laus, ainsi qu'au lieu d'apparition mariale au Laus, dans la commune de Saint-Étienne-le-Laus, dans les Hautes-Alpes, et qui a notamment donné son nom à plusieurs églises et à des paroisses.

Toponymie 
 Notre-Dame du Laus, hameau de la commune de Saint-Étienne-le-Laus, dans les Hautes-Alpes.
 Notre-Dame-du-Laus, municipalité du comté québécois d'Antoine-Labelle, au (Canada).

Édifices religieux 
 Sanctuaire de Notre-Dame du Laus, sanctuaire situé sur la commune française de Saint-Étienne-le-Laus, dans les Hautes-Alpes
 Basilique Notre-Dame du Laus, bâtiment principal du sanctuaire de Notre-Dame du Laus, église élevée au rang de basilique mineure en 1855.

Notes et références

Voir aussi 

 
 
 
 
 

homonymie